Замок зажигания (или выключатель зажигания) — основной коммутирующий компонент, обеспечивающий включение и отключение двигателя и всей электрической системы автомобиля. Выполнение функций противоугонного средства (блокировка рулевого колеса) при незапущенном двигателе.

Описание 
Во времена СССР на замках зажигания ВАЗ-2101 и ЗАЗ-968М было написано «1 положение. Стоянка» «2 положение. Зажигание» «3 положение. Стартер»

Основные функции 
После поворота ключа включается зажигание, на спидометре загораются лампочки (индикаторы), ещё один поворот ключа включается реле стартера и сам стартер, происходит запуск двигателя. Поворот ключа налево заглушит двигатель и зажигание останется включённым, и точно такой же поворот ключа влево выключит зажигание. Но поворот ключа для включения зажигания преобразует 12 вольт по цепи и это напряжение идёт на Катушку зажигания, но на 10-ом предохранителе после включения зажигания это напряжение идёт туда же, это напряжение идёт на катушку благодаря реле которое срабатывает.

Контактная группа 
Контактная группа состоит из контактов на которые одеваются специальные клеммы, однако поворот контактной группы по часовой стрелке включит зажигание и потом стартер.

Противоугонное устройство для «Жигулей» 
Противоугонное устройство представляет собой рычаг КПП, сверху есть замочная скважина, потом туда надо вставить ключ и провернуть на 90 градусов, и рычаг потеряв жёсткость падает на бок и он болтается на сломавшемся основании, и управлять трансмиссией невозможно. Обратное действие не сложное, по возвращению в салон, снова в замочную скважину вставляете ключ и проворачивайте.

Непредвиденные случаи 
Когда машина стоит очень долго, ключ зажигания прилипает к замку, и если попытаться вырвать его силой, то ключ оторвётся. Поэтому часть ключа, которая застряла в замке, надо вытаскивать плоскогубцами, но застрявший ключ уже не провернёт стартер и не включит зажигание. Также замок зажигания может заклинить и не проворачиваться.

См. также 
 Система зажигания
 Жигули
 Реле стартера
 Стартер
 Плоскогубцы
 Двигатель
 Предохранитель

Ссылки 
 https://www.autoezda.com/electr/система-зажигания.html
 https://interkom-l.ru/info/articles/Predohr.%20rele,%20montazhnyj%20blok/chto-takoe-rele-startera-i-kak-provesti-ego-zamenu/
 https://electrosam.ru/glavnaja/jelektrooborudovanie/rozetki-vykljuchateli/avtomobilnye-predokhraniteli/

Электрооборудование автомобиля